Places bezeichnet:

 Places (Fluss), Fluss in Frankreich, Département Pays de la Loire, Nebenfluss der Jouanne

Places ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Poullart des Places (1679–1709), französischer Geistlicher und Ordensgründer der Spiritaner
 Édouard des Places (1900–2000), französischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Place